biegowiec – rodzajowy człon polskich nazw zwyczajowych chrząszczy z rodzajów: Clytus i Cyrtoclytus, w szczególności:
 biegowiec grochodrzewowy (Clytus rhamni)
 biegowiec dębowy (Clytus tropicus)
 biegowiec klonowy (Cyrtoclytus capra)
 biegowiec osowaty (Clytus arietis)
 biegowiec świerkowy (Clytus lama)
 rzadko bywa też stosowany dla innych przedstawicieli plemienia Clytini:
 biegowiec plamisty (Xylotrechus rusticus) – drzeworadek topolowy
 biegowiec łucznik (Plagionotus arcuatus) – paśnik pałączasty

Przypisy